Йоахи́м Ле́левель (; —) — польський історик та політичний діяч-демократ, один з організаторів польського листопадового повстання.

Життєпис 
У 1815—1824 роках — професор Віленського університету. Серед тодішніх його слухачів був Адам Міцкевич.

Т. Г. Шевченко ознайомився з історіософічними й політичними концепціями Лелевеля через Демського, що тільки посилило Шевченкову українську національну ідентичність.

Український історик Василь Верига стверджував, що Й. Лелевель доводив тезу: «Українці — це тільки інша відміна поляків».

Твори

Примітки

Джерела та література 
 Ф. І. Стеблій, П. В. Голобуцький. Лелевель Йоахим  //

Посилання 
 Лелевель  // 
 Лелевель (Словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона) 
 Лелевель (Словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона) 

Науковці Вільнюського університету
Польські історики
Учасники Листопадового повстання (1830—1831)
Випускники Вільнюського університету
Викладачі Крем'янецького ліцею
Поховані на цвинтарі Монмартр
Німці Польщі
Німці Литви